Bánffy-kastély (Bonchida)
 Bánffy-kastély (Enyedszentkirály)
 Bánffy-kastély (Fugad)
 Bánffy-kastély (Kolozsborsa)
 Bánffy-kastély (Marosgezse)
 Bánffy-kastély (Válaszút)

 Bánffy-palota (Kolozsvár)

 Kemény–Bánffy-kastély, Aranyosgerend